Тунджа може да се отнася за:

 Тунджа – река в България и Турция;
 Община Тунджа – община в Област Ямбол, България;
 Тунджа – ледник в Антарктика;
 Тунджа – стадион в град Ямбол;
 Тунджа – футболен клуб от Ямбол;
 Тунджа – футболен клуб обединен от селата Ягода и Тулово (Област Стара Загора);
 Тунджа – баскетболен клуб от Ямбол.